Доро́жная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, производное от слова «дорога».

Россия 
 Дорожная улица — улица в Данкове.
В Казани:
Дорожная улица — улица в посёлке Киндери Советского района.
Дорожная улица — улица в посёлке Малые Клыки Советского района.
В посёлке Нагорный Советского района:
Дорожная улица
Малая Дорожная улица
1-я Поперечно-Дорожная улица
2-я Поперечно-Дорожная улица
3-я Поперечно-Дорожная улица
4-я Поперечно-Дорожная улица
5-я Поперечно-Дорожная улица
6-я Поперечно-Дорожная улица
7-я Поперечно-Дорожная улица
9-я Поперечно-Дорожная улица
Дорожная улица — улица в посёлке Отары Приволжского района.
 Дорожная улица — улица в Липецке.
 Дорожная улица — улица в Москве.
 Дорожная улица — улица в Сыктывкаре.
 Дорожная улица — улица в Таганроге.
 Дорожная улица — улица в Томске (Дзержинское).
 Дорожная улица — улица в Ярославле.

Украина 
 Дорожная улица — улица в Днепре.
 Дорожная улица — улица в Каменском.
 Дорожная улица — улица в Одессе.

Крым 
 Дорожная улица — улица в Симферополе.
 Дорожная улица — улица в Феодосии.